osoka aloesowata – gatunek byliny wodnej z rodziny żabiściekowatych
 Osoka – struga, dopływ Gwdy

Zobacz też 
 Osaka